На этой странице представлен список флагов, использующихся или использовавшихся на территории современного Узбекистана.

Ныне используемые флаги

Государственный флаг

Флаги автономных республик Республика Каракалпакистан

Исторические флаги

Примечания 

Списки:Узбекистан
Узбекистан